

Astronomia 
 152 Atala – massiccio asteroide della fascia principale del sistema solare

Ciclismo 
 Atala – azienda di biciclette (vincitrice del Giro d'Italia del 1912 che si corse con classifica a squadre)
 Atala-Campagnolo – squadra maschile italiana di ciclismo su strada, attiva nel professionismo dal 1982 al 1989

Altro
 Atala – film del 1912 diretto da Hobart Bosworth
 Anthony Atala – chirurgo bioingegnere statunitense
 Atala – celebre romanzo dello scrittore francese François-René de Chateaubriand, e il nome della sua protagonista